Oberheim Electronics, Amerikaans fabrikant van synthesizers
 Oberheim OB-X, synthesizer geproduceerd door Oberheim Electronics
 Oberheim OB-Xa, synthesizer geproduceerd door Oberheim Electronics (update van de OB-X) 
 Tom Oberheim, Amerikaans geluidstechnicus